Die Abkürzung RADAR steht für:
  Radio Detection and Ranging, Bezeichnung für verschiedene Erkennungs- und Ortungsverfahren und -geräte auf der Basis elektromagnetischer Wellen im Radiofrequenzbereich, siehe Radar
  Results, Approach, Deployment, Assessment und Review, ein Bewertungssystem im EFQM-Modell
  Research Data Repository, ein Forschungsdaten-Repositorium, siehe Radar – Research Data Repositorium

Radar bezeichnet:
 den Citroën Radar, siehe Citroën 2CV#Weitere Derivate und Umbauten
 Radio Darmstadt, lokaler Radiosender
 eine Serie von Spionagesatelliten von Japan
 Radar (Automarke), Automarke aus China
 Radar (Software), eine Software zur Einstufung der Gefährlichkeit einer Person
 umgangssprachlich eine Geschwindigkeitsüberwachung mit Dauerstrichradar

Siehe auch:

Abkürzung